«Песни огненных лет» — советский музыкальный мультипликационный фильм 1971 года. Музыкальная композиция по песням о Гражданской войне.

Сюжет 
Посвящение в начале мультфильма:
Славной Советской Армии посвящается
Вариации на темы популярных песен времён Гражданской войны и советских песен о Гражданской войне на фоне рисованных мультипликационных сюжетов борьбы большевиков и русского народа против белогвардейского движения за установление Советской власти в России.

Создатели

Ссылки 
 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1971 года
Музыкальные мультфильмы СССР
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы о Гражданской войне в России